Галичский детинец — ядро древнерусского Галича, столицы Галицкого и, впоследствии, Галицко-Волынского княжества.

Расположение 
Городище древнего Галича локализовано на территории села Крылос Галичского района Ивано-Франковской области. Оно располагается на мысовидном отроге высокого коренного берега реки Луквы, правого притока Днестра. С запада мыс защищался обрывом берега и омывался водами реки, а с востока был ограничен труднопроходимым крутым оврагом Мозолевого потока, правого притока Луквы. Высота мыса над уровнем реки около 70 м. На этой неприступной горе, с вершины которой хорошо обозреваются окрестности, стояла крепость, занимавшая в XII—XIII веках около 50 га площади.

Защищённый естественными преградами мыс был дополнительно укреплён искусственными сооружениями. С южной, напольной, стороны его защищали три мощные линии валов и рвов. На расстоянии около 1300 м от стрелки мыса была сооружена оборонительная линия из тройных валов и рвов, соединяющих обрывистый берег Луквы с оврагом Мозолевого потока и отрезающих мыс с напольной стороны у самого основания. Длина этой линии около 600 м. В центральной части валов имеется разрыв, защищённый с внешней стороны земляными насыпями, по-видимому, след от главных ворот города.

На расстоянии около 500 м к северу мыс перерезала вторая, дугообразная выгнутая линия укреплений, состоящая из двух мощных валов и глубокого рва между ними. Максимальная высота вала от уровня внутренней площадки городища — 10, а от дна рва — 15 м. Общая длина линии 624 м. Оба вала, особенно внешний, в наши дни значительно раскопаны. В восточной части оборонительной линии существует разрыв, носящий название Воротище, через которое сегодня проходит главная улица села.

На самой стрелке мыса, на расстоянии около 300 м от второй линии обороны, находилась небольшая площадка подтреугольной формы, размером приблизительно 150x200 м. Раскопками установлено, что она была укреплена по периметру двумя валами, насыпанными не ранее конца XI века. Площадка имеет местное название Золотой Ток, и ряд исследователей считают, что именно здесь находился княжеский двор, рядом с которым находилась церковь Спаса. Найденные археологами предметы свидетельствуют о принадлежности большинства жителей Золотого тока к привилегированным слоям населения. Также на территории Золотого тока выявлены несколько мастерских, по-видимому, обслуживавших княжеский двор. По соседству с Золотым током на средней площадке располагался возведённый князем Ярославом Осмомыслом в 1157 году Успенский собор, один из крупнейших на Руси. 

В. В. Аулих считал, что все три укреплённые площадки, относящиеся к городищу Галича, являлись крепостью или детинцем, и служили убежищем для жителей торгово-ремесленного посада «Подгородья», который находился у подножия Крылосской горы, а также для населения других окружавших крепость поселений — ремесленных слобод, боярских и монастырских усадеб. Согласно другому мнению, нижняя площадка укреплённой территории древнего Галича являлась окольным городом.

Естественную неприступность городища усиливали искусственные укрепления. Так, в разных местах на склоне мыса насыпались валы, а на них возводились деревянные конструкции, от которых остался слой горелого дерева. Трудная проходимость Мозолевого потока усложнялась ещё поднятием уровня вод при помощи целой системы дамб.

История 
Наиболее древние жилища на территории Галичского детинца прослеживаются археологами с VIII века. Поселение на этом месте в последующие века быстро разрослось в связи с нахождением на торговом пути между Киевом и Польшей, а также с начинающимся здесь ответвлением торгового пути в Венгрию через «Русские ворота». Система укреплений Галича формируется на рубеже XII и XIII веков. В начале XIII века город пережил несколько осад в ходе междоусобных войн. Галич был разорён и частично разрушен в результате Батыева нашествия, но некоторое время продолжал быть центром Галичской епархии. Окончательный упадок древнего Галича датируют серединой XIV века в связи с военным вторжением польских и литовских феодалов. Постепенно административный центр переместился на новое место в 7 км ниже по течению Луквы у её впадения в Днестр, где прежде предположительно существовала пристань старой столицы. Это место стало ядром нового города, сохранившего название Галич. На высоком берегу Днестра был сооружён Галицкий замок (Старостинский замок).

Примечания

Ссылки 
 Томенчук, Б.П. Чотири княжі двори літописного Галича. Підсумки археологічних досліджень палацових комплексів (1991–2012 рр.) 

Галич (Ивано-Франковская область)
Кремли
Городища Ивано-Франковской области
Русские оборонительные сооружения XII века